Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jared Palmer che hanno battuto in finale Tommy Ho e Brett Steven 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Cyril Suk /  Daniel Vacek (semifinali)
  Byron Black /  Jared Palmer (campioni)

  Rick Leach /  Scott Melville (primo turno) 
  Alex O'Brien /  Sandon Stolle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1995
ATP Tour 1995